Gerhardus ist der Familienname folgender Personen:

 Dietfried Gerhardus (1938–2022), deutscher Philosoph, Professor für Philosophie und Kunst
 Felix Gerhardus (1895–1973), deutscher Bürgermeister in Kuchenheim und Mechernich (Zentrum), Oberkreisdirektor des Kreises Schleiden (CDU)